Houses of Parliament (Regno Unito)
 Houses of Parliament (Sudafrica)